

Дани сећања 

1400-е пне.